Alcanadre bezeichnet:

 Alcanadre (Fluss), ein Fluss in der Provinz Huesca, Spanien
 Alcanadre (La Rioja), eine Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft La Rioja, Spanien